BJP steht als Abkürzung für:
 Bence-Jones-Protein, das bei der gleichnamigen Bence-Jones-Proteinurie im Urin auftaucht
 Bharatiya Janata Party, rechtskonservative hindu-nationalistische Partei in Indien
 Aeroporto Estadual de Bragança Paulista, Flughafen in Bragança Paulista, Bundesstaat São Paulo, Brasilien nach dem IATA-Code

Abkürzung